O Fênix Foot-ball Club de São Luís foi um clube brasileiro de futebol já extinto, da cidade de São Luís, no Estado do Maranhão. Suas cores são Azul e Branco. Inicialmente, fundado com o nome de Fênix Foot-ball Club de São Luís em 1918, a equipe alterou seu nome, mudando de nome para Fênix Atlético Clube.

Títulos

Estaduais 
  Campeonato Maranhense: 1921
 Vice-Campeäo: 1919

Ver também 
 Clubes Brasileiros de Futebol

Clubes de futebol de São Luís (Maranhão)
Fênix
Fundações no Maranhão em 1918